Il singolare del torneo di tennis Athens Trophy 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Cecilia Dahlman che ha battuto in finale Rachel McQuillan 6–3, 1–6, 7–5.

Teste di serie

 Isabel Cueto (primo turno)
 Sandra Cecchini (quarti di finale)
 Bettina Fulco (secondo turno)
 Sabine Hack (primo turno)

 Patricia Tarabini (primo turno)
 Angelika Kanellopoulou (quarti di finale)
 Andrea Vieira (secondo turno)
 Laura Garrone (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Athens Trophy 1989